Бердыш:
 Бердыш — холодное оружие, широкий длинный топор с лезвием в виде полумесяца на длинном древке, бывший на вооружении русской пехоты в XV—XVII веках, в стрелецком войске бердыши служили не только дополнительным холодным оружием, но и упором и подставкой при стрельбе из тяжёлых фитильных ружей.
 «Бердыш» — именное название 9-мм самозарядного пистолета ОЦ-27.

Топоним 
 Бердыш — деревня в Троицко-Печорском районе Республики Коми.
 Бердыш — река в России, протекает в Республике Коми.

См. также 
 Бердыш-ружьё — разновидность комбинированного огнестрельно-холодного оружия.